Tercios Heroicos () — патриотический гимн, написанный автором Франсиско Калес Пина, исполненный во времена раннего франкистского режима (1930—1940-е) и посвященный солдатам «Голубой дивизии» — 250-й пехотной дивизии вермахта, целиком состоявшей из испанских добровольцев, сражавшихся на стороне Третьего рейха в ходе Великой Отечественной войны.

Слова песни 
Tercios heroicos, Legion valiente, que en la vanguardia sabéis morir, 
Sois el orgullo de nuestra España, vuestras hazañas al combatir. 
Los que en España no habéis nacido, y sangre y vida dais en su honor, 
Hijos de España sois predilectos, habéis ganado su excelso amor.

Legionarios a luchar, 
Legionarios a morir, 
Legionarios a luchar, 
Legionarios a morir.

?Viva España! Valientes hermanos, ¡Viva España! Legión inmortal, 
Que es gran gloria morir por España, abrazado a un sublime ideal. 
Con la sangre que vierten sus hijos, mas frondoso el laurel brotará, 
Del que haremos coronas que España, que en sus sienes augustas pondrá.

¡Viva España! ¡Viva La Legion!

Ya surja ruda y feroz pelea, o de la lucha cese el afán, 
Notad que os cercan siempre amorosas, sutiles sombras que un beso os dan. 
El pensamiento de España entera, vedlo en el tenue, fugaz rumor, 
Que nunca cesa de acariciaros, de vuestros pasos alrededor.

Con la sangre que vierten sus hijos, mas frondoso el laurel brotará, 
Del que haremos coronas que Espana, que en sus sienes augustas pondrá.

¡Viva España! ¡Viva La Legión!Tercios invictos, Legión de bravos, el mundo entero con altivez, Podéis mirarlo porque vosotros del mundo entero sois honra y prez. Donde el caído lloró angustiado, donde el hermano la vida dio, Donde traiciones piden venganza, vuestra bravura siempre acudió.Con la sangre que vierten sus hijos, más frondoso el laurel brotará, Del que haremos coronas que Espana, que en sus sienes augustas pondrá.¡Viva España! ¡Viva La Legión!''

Примечания 

Патриотические песни
Иностранные добровольцы вермахта
Песни Испании